Termin -{NCED}- ima više značenja.
 9-cis-epoksikarotenoid dioksigenaza
 Nacionalni centar za dinamiku Zemljine površine, američki naučni centar